Tent steht für:

 Tent (Rotterdam), Museum für zeitgenössische Kunst in Rotterdam
 Tent Island, Insel der Dellbridge-Inseln, Antarktis
 Tent-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika
 Tent Peak, Berg auf der Ross-Insel, Antarktis
 Tent pegging, eine Reitsportart
 Tent Rock, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Tent ist der Familienname folgender Personen:
 James F. Tent (1944–2018), US-amerikanischer Historiker
 Kevin Tent, US-amerikanischer Filmeditor
 Thijs van Tent Beking (* 1984), niederländischer Fußballspieler

TEN-T steht als Abkürzung für:
 Trans-European Networks – Transport, Leitlinien für den Auf- und Ausbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes